Shine puede referirse a:

Shine (1996), película sobre David Helfgott;
 Shine (1995-), banda española de rock;
 Shine, objeto de Super Mario Sunshine;
Shiné, tipo de meditación en el budismo tibetano.

Música

Álbumes 
 Shine (1984), de Frida.
 Shine (1989), de Mother Love Bone.
 Shine (1991), de Five Star.
 Shine (1997), de Mary Black.
 Shine (1998), de Luna Sea.
 Shine (2000), de Cyndi Lauper.
 Shine (2000), de Pat McGee Band.
 Shine (2001), de The Wilkinsons.
 Shine (2003), de Daniel Lanois.
 Shine (2004), de Meredith Brooks.
 Shine (2004), de Edenbridge.
 Shine (2005), de Trey Anastasio.
 Shine (2006), de Boney James.
 Shine (2007), de Joni Mitchell.
 Shine (2007), de Parov Stelar.
 Shine (2007), de Sarah Bettens.
 Shine (2008), de Elan.
 Shine (2008), de Estelle.
 Shine (2009), de Martina McBride.
 Shine (2009), de Shaman's Harvest.
 Shine (2010), de Kevin Moore.
 Shine (2011), de Daniel Peixoto.
 Shine (2011), de Mary-Jess.

Canciones 
 "Shine" (1910), compuesta por Cecil Mack y Lew Brown (letras) y Ford Dabney (música).
 "Shine" (1981), de Waylon Jennings.
 "Shine" (1983), de Motörhead.
 "Shine" (1986), de Mike Oldfield.
 "Shine" (1991), de Five Star.
 "Shine" (1993), de Collective Soul.
 "Shine" (1998), de Luna Sea.
 "Shine" (1999), de Vanessa Amorosi.
 "Shine" (2000), de Slash's Snakepit.
 "Shine" (2000), de Cyndi Lauper.
 "Shine" (2000), de Ira Losco.
 "Shine" (2001), del grupo inglés Depeche Mode.
 "Shine" (2001), de Mr. Big.
 "Shine" (2002), de Bond.
 "Shine" (2002), de Rosemary's Sons.
 "Shine" (2004), de BLovefreekzond.
 "Shine" (2004), de la banda austriaca Edenbridge.
 "Shine" (2004), de Raven-Symoné de la banda sonora That's So Raven.
 "Shine" (2005), de Trey Anastasio.
 "Shine" (2005), de Shannon Noll.
 "Shine" (2007), de Luther Vandross.
 "Shine" (2007), de la banda japonesa 12012.
 "Shine" (2007), de la banda inglesa Take That.
 "Shine" (2008), de la cantante y compositora mexicana Elan.
 "Shine" (2008), de L'Arc-en-Ciel.
 "Shine" (2008), de TVXQ.
 "Shine" (2008), de Krystal Meyers.
 "Shine" (2009), de De Toppers para el Festival de la Canción de Eurovisión 2009.
 "Shine" (2010), de Sopho Nizharadze para el Festival de la Canción de Eurovisión 2010.
 "Shine" (2010), de Ricky Martin.
 "Shine" (2015), de Years & Years.
 "Shine" (2017), de Fear, And Loathing In Las Vegas.